Мартруа́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Пуйи-ан-Осуа. Округ коммуны — Бон.

Код INSEE коммуны — 21392.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 62 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 38 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 31 были экономически активными, 7 — неактивными (показатель активности — 81,6 %, в 1999 году было 80,9 %). Из 31 активных жителей работали 23 человека (12 мужчин и 11 женщин), безработных было 8 (6 мужчин и 2 женщины). Среди 7 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Мартруа 

Коммуны департамента Кот-д’Ор